Брачки — назва окремих колишніх населених пунктів Української РСР.

 Брачки — колонія, Волинська округа, Барашівський район.
 Брачки — хутір, Житомирська область, Дзержинський район.